Срб (Srb):

 «СРБ» — самолёт конструкторов «ОКБ-30», проектировавшийся в 1940—1941 годы под руководством Александра Голубкова.
 Срб, Адольф (1850 −1933) — чешский публицист.
 Срб, Жозеф (1836—1904) — чешский историк музыки.
 Срб, Манфред (1941—2022) — австрийский политик.
 Срб — город в Хорватии.